Divizia Națională 1995/96 steht für:

 Divizia Națională (Moldau) 1995/96, Spielzeit 1995/96 der ersten moldauischen Fußballliga
 Divizia Națională (Rumänien) 1995/96, Spielzeit 1995/96 der ersten rumänischen Fußballliga